Gai Sili (cònsol), cònsol l'any 13 
 Gai Sili (amant de Messal·lina), amant de Messal·lina
 Gai Sili Itàlic, poeta romà